Équateur steht für:
 Équateur (Provinz), eine seit 2015 bestehende Provinz in der Demokratischen Republik Kongo
 Équateur (1917–2015), eine ehemalige Provinz in der Demokratischen Republik Kongo